Stefan Thurnbichler (ur. 2 marca 1984 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant Kitzbüheler SC. Trzykrotny zwycięzca zimowej klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich (2002/2003, 2007/2008, 2008/2009) oraz zwycięzca letniej edycji PK (2006).

Jego młodszy brat, Thomas, również był skoczkiem narciarskim, a obecnie jest trenerm reprezentacji Polski.

Przebieg kariery

Początki 
Pierwszy skok w karierze oddał w 1989, kiedy miał pięć lat. W międzynarodowych zawodach po raz pierwszy wystartował 12 sierpnia 2000 podczas konkursu Letniego Grand Prix w Villach.

Sezon 2001/2002 
W 2001 wielokrotnie startował się w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Pierwszy występ, 26 grudnia 2001 w Sankt Moritz zakończył na 36. miejscu. Dwa dni później w Engelbergu zajął drugą lokatę, zaraz za Mortenem Solemem. 13 stycznia 2002 w Bischofshofen zajął szóste miejsce. 26 stycznia 2002 na mistrzostwach świata juniorów w Schonach także był szósty. 3 lutego 2002 w Braunlage zajął czwarte miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego. 24 lutego 2002 w Iron Mountain drugi raz w karierze stanął na podium zawodów, ponownie zajmując drugą lokatę. Sezon zakończył na 13. miejscu w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego.

Sezon 2002/2003

Sezon letni 
3 sierpnia 2002 w Oberstdorfie podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego zajął trzecie miejsce. W sierpniu i wrześniu 2002 występował w zawodach Letniego Grand Prix, jednak bez znaczących sukcesów. Najwyższe miejsce, 11. zajął 6 września w Lahti.

Puchar Świata 
29 listopada 2002 w Ruce po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Świata. Zajął 47. pozycję. 4 stycznia 2003 w Innsbrucku zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 22. miejsce. 9 marca 2003 na skoczni Holmenkollbakken w Oslo był 17. Najlepsze miejsce w sezonie zajął podczas ostatnich zawodów, 22 marca 2003 na Velikance w Planicy, gdzie był 11. Natomiast w kwalifikacjach do tych zawodów (20 marca 2003) ustanowił rekord życiowy w długości skoku – osiągnął 224 metry, co było wówczas czwartym wynikiem w historii (Goldberger i Małysz skoczyli po 225 metrów, a Hörl 224,5 metra).

Puchar Kontynentalny 
21 grudnia 2002 w Libercu zajął siódme miejsce, a dzień później był piąty. 26 grudnia 2002 w Sankt Moritz na normalnej skoczni zajął drugą pozycję za Bastianem Kaltenböckiem. 28 grudnia 2002 w Engelbergu pierwszy raz w karierze wygrał. 11 stycznia 2003 na normalnej skoczni w Planicy zajął trzecie miejsce, a dzień później na skoczni dużej był drugi. 2 lutego 2003 w Braunlage zajął trzecie miejsce, a 5 lutego w Willingen był drugi. Podobnie 9 lutego 2003 w Zakopanem. 16 lutego 2003 w Eisenerz wygrał konkurs. 21 lutego 2003 w Brotterode był drugi, przegrywając jedynie z Janne Happonenem. 1 marca 2003 w Ruhpolding po raz trzeci wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego, dzięki czemu triumfował w całym cyklu.

Sezon 2003/2004 
W sezonie 2003/2004 występował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. 9 razy znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów, a trzy razy na podium. 9 stycznia 2004 w Sapporo był trzeci. Podobnie dzień później na tej samej skoczni. 15 lutego 2004 w Westby zajął najwyższe w sezonie, drugie miejsce.

Sezon 2004/2005 
W sezonie 2004/2005 występował wyłącznie w Pucharze Kontynentalnym (dwukrotnie wystartował w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata, jednak nie zakwalifikował się do czołowej pięćdziesiątki). Trzy razy zajął miejsce na podium. 8 grudnia 2004 w Lahti był drugi, 13 lutego 2005 w Brotterode trzeci i 26 lutego 2005 w Iron Mountain ponownie drugi. Poza tym 10 razy znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów. 5 grudnia 2004 w Rovaniemi był szósty. 27 grudnia 2004 w Engelbergu zajął piątą lokatę. 5 lutego 2005 i 6 lutego 2005 w Braunlage dwa razy zajął szóstą lokatę. 12 marca 2005 w Zakopanem był czwarty. Sezon zakończył na trzeciej pozycji w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego.

Sezon 2005/2006 
W Pucharze Świata wystąpił tylko cztery razy, jednak zawsze zajmował miejsca w czwartej dziesiątce zawodów, ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. W Pucharze Kontynentalnym kilka razy znalazł się w pierwszej piętnastce zawodów. 5 grudnia 2005 w Rovaniemi wygrał konkurs. 5 marca 2006 w Vikersund zajął trzecią pozycję. Sezon zakończył na 17. miejscu w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty S. Thurnbichlera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Thurnbichlera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach PK

Miejsca na podium w konkursach PK

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LPK

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Innsbrucku